Автостанция № 1 — одна из четырёх автостанций города Ставрополя, расположенная в Юго-западном районе, на выезде из города. Имеет шесть посадочных платформ, обслуживает междугородние, межобластные, международные рейсы. Здание автовокзала имеет большой зал ожидания, магазин и шесть касс. Здание автовокзала новое, построенное в 2003 году. Управляющая компания: ОАО «Автовокзал».

История 
Была построена в 2003 году для перевода межкраевых автобусов с центрального автовокзала Ставрополя из-за сильной нагрузки на автовокзал.

Автобусные маршруты 
Автостанция обслуживает рейсы на такие направления, как:

Межобластные маршруты:

 Зеленчукская
 Исправная 
 Карачаевск
 Москва 
 Нальчик 
 Одесса 
 Отрадная 
 Преградная 
 Теберда 
 Усть-Джегута 
 Черкесск
 Домбай

Внутрикраевые маршруты (по данным городам автобусы и маршрутные такси ходят периодичностью каждые пол часа — час):
 Георгиевск 
 Горячеводск
 Ессентуки 
 Зеленокумск
 Иргаклы 
 Казьминское 
 Курская 
 Кисловодск 
 Кочубеевское 
 Лермонтов 
 Курсавка 
 Минеральные воды
 Невинномысск 
 Невинномысск (ж-д. Вокзал)
 Новопавловск 
 Пятигорск

Общественный транспорт 

Добраться до Автостанции № 1 можно:

 Автобусами № 4М, 12, 13, 14, 18, 20, 27, 32А (остановка «Автостанция № 1»)
 Маршрутными такси № 2 м, 12 м, 13 м, 14 м, 15 м, 17 м, 21М, 27 м, 30М, 32 м, 35 м, 40 м, 43 м, 44 м, 45 м, 47 м, 120м (остановка «Автостанция № 1»)

До аэропорта Ставрополь с Автостанции № 1 можно уехать на городской маршрутке № 120 м, которая ходит периодичностью 5-10 минут.

До железнодорожного вокзала — автобусами № 14, 18, 32А;
маршрутными такси № 14 м, 32 м, 120м

До центрального автовокзала — автобусом № 14; маршрутными такси № 14 м, 40 м, 44 м, 120 м.

Контактные данные 
Автостанция № 1 города Ставрополь. Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 80

Телефон справочной: (8652) 57-38-88; Диспетчер: (8652) 57-38-98; Бронирование билетов: (8652) 57-55-00;

См. также 
 Шпаковское (аэропорт)
 Ставрополь-Ростовский железнодорожный вокзал
 Центральный Автовокзал (Ставрополь)

Ссылки 
 Официальный сайт

Транспорт Ставрополя
Ставрополь
Здания и сооружения Ставрополя